Marcus Bergman, född 28 oktober 1992 i Göteborg, Västra Götalands län, Sverige, är en svensk professionell ishockeyspelare. Bergman har tidigare spelat för bland annat Huddinge IK. Från säsongen 2016/2017 spelar Bergman för Västerås Hockey.

Referenser

Födda 1992
Män
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Västerås Hockey
Spelare i Huddinge IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Göteborg